Ири́ска:
 Ирис (конфеты)
 Ириска (река)
 Ириска — сценический псевдоним клоуна Ирины Павловны Асмус (1941—1986).